Kungsladugård kan syfta på:

 Kungsgård – gårdar vilka kungen hade till sitt förfogande för att på gårdens avkastning, in natura, kunna försörja sig och sitt beridna följe
 Kungsladugård, Göteborg – en stadsdel i Göteborg
 Kungsladugårds kyrka – en kyrkobyggnad i Göteborgs kommun
 Kungsladugårds mangårdsbyggnad – en byggnad vid Älvsborgs Kungsladugård i Klippan i Göteborg